Гортва може бити:

 Гортва (Римавска Собота), насељено место у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Гортва (река), река у Словачкој, притока реке Римаве